Biodiversidade — diversidade biológica
 Diversidade específica — de espécies de seres vivos 
 Diversidade genética — de genes em populações
 Direito comparado — disciplina sobre os vários sistemas jurídicos existentes
 Diversidade cultural
 Diversidade funcional — pessoas com capacidades diferentes para viver na sociedade
 Diversidade na rede
 Diversidade sexual — sexos, identidades de gênero e orientações sexuais
 Gerodiversidade — diversidade de gerações
 Neurodiversidade — desenvolvimento neurológico múltiplo
 Pluralismo religioso
 Variação linguística
Diversidade criativa —  utilizada para transformar a união de referências e ideias em algo novo

Ver também 

 Alteridade
 Diversity — grupo britânico de dança de rua
 Multiplicidade
 Multiculturalismo
 Cosmovisão
 Heterogeneidade
 Interseção
 Tolerância
 Criatividade

Desambiguação